Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti al secondo turno da Novak Đoković e Viktor Troicki.

Raven Klaasen e Rajeev Ram hanno sconfitto in finale Łukasz Kubot e Marcelo Melo con il punteggio di 61-7, 6-4, [10-8].

Teste di serie 

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (secondo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
  Henri Kontinen /  John Peers (quarti di finale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (semifinale)

 Feliciano López /  Marc López (primo turno)
 Raven Klaasen /  Rajeev Ram (campioni)
 Ivan Dodig /  Marcel Granollers (primo turno)
 Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (finale)

Alternate 

  Benoît Paire /  Michael Venus (primo turno)

Wildcard 

  Juan Martín del Potro /  Leander Paes (primo turno)

 Nick Kyrgios /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2017